У́лица Косы́гина — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Россия 
 Улица Косыгина — улица в Москве.
 Улица Косыгина — прежнее (1981—1982) название Кантемировской улицы в Санкт-Петербурге.

Украина 
 Улица Косыгина — улица в Запорожье.

Казахстан 
 Улица Косыгина — улица в Астане.

См. также 
 Проспект Косыгина
 Косыгин

Улицы, названные в честь советских партийных деятелей